Craig Anderson (Park Ridge, Illinois, SAD, 21. svibnja 1981.) američki je profesionalni hokejaš na ledu koji igra na poziciji vratara. Trenutačno je član Colorado Avalanchea koji se natječe u NHL-u.

Karijera 

Anderson je karijeru započeo 1998. godine zaigravši za Guelph Storm koji se natjecao u OHL-u. U klubu provodi tri sezone pri čemu upisuje nastupe u 118 utakmica, odnosno, odigravši ukupno 6 516 minuta u regularnom dijelu sezona. U tri navrata igrao je sa Stormom i u doigravanju te upisao deset nastupa. Na draftu 1999. godine u 3. krugu kao 77. izbor odabrali su ga Calgary Flames. Međutim, Flamesi nisu uspjeli potpisati ugovor s Andersonom te je on vraćen na draft 2001. godine.

Chicago Blackhawks (2001. – 2006.) 

Na draftu 2001. godine u 3. krugu kao 73. izbor odabrali su ga Chicago Blackhawks. S klubom odmah potpisuje ugovore te biva poslan na kaljenje u AHL podružnicu Norfolk Admirals. U sljedeće dvije sezone većinu vremena provodi s Admiralsima dok u dresu Blackhawksa odigrava dvadesetak utakmica u NHL-u. Tijekom štrajka u NHL-u u sezoni 2004./05. Anderson cijelu sezonu provodi s Admiralsima. Sljedeću sezonu provodi s Blackhawksima, ali odigrava samo 29 utakmica u regularnom dijelu. 2006. godine imao je turbulentno razdoblje. Naime, 19. siječnja Boston Bruins uzeli su ga s Blackhawksove liste neželjenih igrača da bi St. Louis Blues 31. siječnja uzeli ga s Bruinsove liste. Par dana kasnije, 3. veljače, vraća se u Chicago nakon što su ga Blackhawksi uzeli sa St. Louisove liste neželjenih igrača.

Florida Panthers (2006. – 2009.) 

24. lipnja 2006. godine prelazi u Florida Pantherse koji su u razmjeni s Chicago Blackhawksima dali pravo svog izbora u 6. krugu na draftu 2008. godine. Anderson je odmah poslan u AHL podružnicu Rochester Americans gdje odigrava 34 utakmice u regularnom dijelu sezone, odnosno 6 utakmica u doigravanju. Te sezone u dresu Panthersa upisuje tek 5 nastupa, odnosno, 217 minuta provedenih na ledu. U sljedeće dvije sezone biva rezervni golman te upisuje sveukupno 48 nastupa u NHL-u. U sezoni 2007./08. postavlja nove NHL rekorde za najviše obrana u raspucavanju, ostvarivši 53. obrane, te za najviše obrana u nizu raspucavanja, ostvarivši 93. obrane.

Colorado Avalanche (2009. - danas) 

1. srpnja 2009. godine potpisuje dvogodišnji ugovor s Colorado Avalancheom te postao tek drugi Amerikanac, u Avalancheovoj povijesti, koji je čuvao mrežu kluba. U predsezonskim pripremama izborio je mjesto prvog vratara momčadi naspram Petera Budaja te u sezoni 2009./10. redovno brani što mu je prvi put u karijeri da je prvi vratar nekog kluba. Zbog manje ozljede vrata, zadobivene 2. prosinca 2009. godine u utakmici protiv Florida Panthersa, propustio je četiri utakmice.

Statistika karijere 

Bilješka: OU = odigrane utakmice, OM = odigrane minute, UG = udarci na gol, PG = primljeni golovi, OB = (broj) obrana, PPG = prosjek primljenih golova, OB% = postotak (broja) obrana, ČM = čista mreža (bez primljenog gola), A = asistencije, KM = kaznene minute

Klub

Reprezentacija

Izvori

Vanjske poveznice 
Profil na NHL.com
Profil na The Internet Hockey Database

Američki hokejaši na ledu
Hokejaši Colorado Avalanchea